Maurycy Allerhand (1868–1942) – prawnik, cywilista, adwokat
 Joachim Allerhand (1897–1970) – prawnik, syn Maurycego
 Leszek Allerhand (1931–2018) – lekarz, syn Joachima
 Instytut Allerhanda